Pavo (latinski za "paun") može značiti:

 Paunovi (Pavo), rod prica, uključuje 2 vrste
 Paun (zviježđe), zviježđe
 Pavo, Georgia, grad u državi Georgia, SAD